

Germania 
Chiesa di San Cristoforo – Magonza

Italia

Campania 
 Chiesa dei Santi Giuseppe e Cristoforo – Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Cristoforo – San Cristoforo, frazione di Bobbio
 Chiesa di San Cristoforo – Borgo Val di Taro
 Chiesa di San Cristoforo alla Certosa – Ferrara
 Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo Apostoli – Ostellato
 Chiesa di San Cristoforo – Parma
 Chiesa di San Cristoforo –  Vidalenzo
 Chiesa di San Cristoforo dei Bastardini – ex chiesa di Ferrara

Liguria 
 Chiesa di San Cristoforo – Ponzò, nel comune di Riccò del Golfo di Spezia
 Chiesa di San Cristoforo – Legino, quartiere di Savona

Lombardia 
 Chiesa di San Cristoforo – Lodi
 Chiesa di San Cristoforo – Mantova
 Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio – Milano
 Chiesa di San Cristoforo – Ossona
 Chiesa di San Cristoforo – Vigevano

Marche 
 Chiesa di San Cristoforo – Ascoli Piceno

Piemonte 
 Chiesa di San Cristoforo – Banchette
 Chiesa di San Cristoforo – Bettolle
 Chiesa di San Cristoforo – Vercelli

Sardegna 
 Chiesa di San Cristoforo – a Villasalto

Toscana 
 Chiesa di San Cristoforo – Capannori
 Chiesa di San Cristoforo a Monna – Caprese Michelangelo
 Chiesa di San Cristoforo – Cortona
 Chiesa di San Cristoforo degli Adimari – Firenze
  Chiesa di San Cristoforo – Greve in Chianti, frazione di Strada in Chianti
 Chiesa di San Cristoforo – Lucca
 Chiesa di San Cristoforo in Perticaia – Rignano sull'Arno
 Chiesa di San Cristoforo – Siena
 Chiesa di San Cristoforo – Strada in Chianti
 Chiesa di San Cristoforo – Vagliagli
 Chiesa di San Cristoforo – Vicchio

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Cristoforo – Ortisé, frazione di Mezzana
 Chiesa di San Cristoforo – Pergine Valsugana
 Chiesa di San Cristoforo – Pomarolo

Veneto 
 Chiesa di San Cristoforo – Cogollo del Cengio
 Chiesa di San Cristoforo – Motta, frazione di Costabissara
Chiesa di San Cristoforo – Tonezza del Cimone

Svizzera 
 Chiesa di San Cristoforo – Caslano
 Chiesa di San Cristoforo – Cureglia
 Chiesa di San Cristoforo – Grancia